10-й Чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 12 по 17 сентября 1947 года (1-я группа) в Грозном на стадионе «Динамо» с участием 12 команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграло московское «Динамо».

Соревнования во 2-й группе прошли с 17 по 22 августа также в Грозном с участием 7 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования в 1-й группе состояли из двух этапов — предварительного и финального. В финале 4 команды провели однокруговой турнир, по результатам которого определены призёры чемпионата. Таким же образом были разыграны итоговые 5—8-е и 9—12-е места. По регламенту финала победителем матча становилась команда, выигравшая три сета. Соревнования в остальных подгруппах проходили по прежнему регламенту, до выиграша одной из команд двух сетов.

7 команд-участниц соревнований по 2-й группе провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

1-я группа

Предварительный этап

Финальный этап

За 1—4 места

За 5—8 места

За 9—12 места

2-я группа

Медалисты 
 «Динамо» (Москва): Т.Добродеева, Валентина Душечкина, Антонина Ильина, Серафима Кундиренко, В.Селезнёва, Татьяна Стангрит, Н.Фрумкина, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Александра Дёмина, Милития Кононова, Александра Курятникова, Валентина Осколкова, О.Панова, Валентина Свиридова, Мария Топоркова, Клавдия Топчиева. Тренер — Александр Аникин.

 СКИФ (Москва): Е.Ванина, Нина Лагуткина, М.Никитина, Тамара Петрова, Ираида Седова, Н.Семёнова, Злата Старовойтова, Мария Сунгурова. Тренер — Михаил Крылов.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Спортивный ежегодник 1947 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1947 год в волейболе
Сентябрь 1947 года
Спортивные соревнования в Грозном
1947 год в Чечне
Спорт в России в 1947 году
Соревнования по волейболу в России
Чемпионаты СССР в 1947 году
Август 1947 года
Чечено-Ингушская АССР